Груберт — фамилия. Известные носители:
 Груберт, Илья Хаймович (род. 1954) — латвийско-нидерландский скрипач.
 Груберт, Наум Хаймович (род. 1951) — латвийско-нидерландский пианист; брат Ильи Груберта.